Helmstadt ist der Name folgender Orte:

 Helmstadt, Markt im Landkreis Würzburg, Bayern
 Helmstadt (Helmstadt-Bargen), Ortsteil von Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Helmstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Hrabanus von Helmstadt (um 1362–1439), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Trier, siehe Raban von Helmstatt

Siehe auch:

 Helmstatt (Begriffsklärung)
 Helmstädter
 Helmstedt, Stadt im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Landkreis Helmstedt in Niedersachsen